Бастрако́в — русская фамилия.

Известные носители 
 Бастраков, Арсентий Михайлович — Герой Советского Союза.
 Бастраков, Георгий Фёдорович — Герой Советского Союза.